Села:
 Воскресенівка — Дніпропетровська область, Васильківський район
 Воскресенівка — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Воскресенівка — Луганська область, Ровеньківський район
 Воскресенівка — Харківська область, Богодухівський район